Der Buckelpisten-Wettkampf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 3. und 6. Februar im Genting Skiresort ausgetragen.

Ergebnisse

Qualifikation

Qualifikation 1. Runde 

3. Februar, 18:00 Uhr (Ortszeit), 11:00 Uhr (MEZ)

Die besten zehn Athletinnen qualifizierten sich direkt für das Finale. Alle anderen Athletinnen mussten in der 2. Qualifikationsrunde antreten, wo zehn weitere Athletinnen sich für das Finale qualifizieren konnten.

Qualifikation 2. Runde 
6. Februar, 18:00 Uhr (Ortszeit), 11:00 Uhr (MEZ)

Aus der 1. und 2. Runde wurde der beste Lauf gewertet. Die 10 besten Athletinnen qualifizierten sich für das Finale.

Finale

Finale 1 
6. Februar, 19:30 Uhr (Ortszeit), 12:30 Uhr (MEZ)

Finale 2 
6. Februar, 20:05 Uhr (Ortszeit), 13:05 Uhr (MEZ)

Finale 3 
6. Februar, 20:40 Uhr (Ortszeit), 13:40 Uhr (MEZ)

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 10 MB)

Buckelpiste Frauen